

Sigle 
 Private branch exchange  – centrale telefonica per uso privato

Codici 
 PBX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Porto Alegre do Norte (Brasile)